Гачево — название населённых пунктов:

Россия 
 Гачево — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Гачево — деревня в Чудовском районе Новгородской области.